Вилкс — фамилия.

Известные носители:
 Вилкс, Андрис (род. 1963) — министр финансов Латвии.
 Вилкс, Гирт (1909—1983) — латышский художник.
 Вилкс, Ларс (1946—2021) — шведский художник и карикатурист.
 Вилкс, Эвалд (1923—1976) — латышский писатель.